Meinander är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Meinander (1762–1804), finländsk landshövding, 1802 adlad Edelsvärd
 Carl Fredrik Meinander (1916–2004), finländsk arkeolog
 Einar Meinander (1873–1947), finländsk lärare
 Henrik Meinander (född 1960), finländsk historiker
 Karl Konrad Meinander (1872–1933), finländsk konsthistoriker
 Martin Meinander (1940–2004), finländsk entomolog
 Nils Meinander (1910–1985), finländsk poliitiker

Svenska efternamn
Efternamn i Finland